Velika nagrada Dieppa 1932 je bila osemnajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 24. julija 1932 v francoskem mestu Dieppe kot štiriurna dirka.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 19
|  Louis Chiron
| Automobiles E. Bugatti
| Bugatti T51
| 62
| 4 ure
| 5
|-
! 2
| 22
|  William Grover-Williams
| Privatnik
| Bugatti T51
| 59
| +3 krogi
| 8
|-
! 3
| 21
|  Guy Bouriat
| Automobiles E. Bugatti
| Bugatti T51
| 58
| +4 krogi
| 4
|-
! 4
| 4
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 57
| +4 krogi
| 
|-
! 5
| 1
|  Earl Howe
| Privatnik
| Delage 15S8
| 57
| +4 krogi
| 
|-
! 6
| 7
|  Pierre Bussienne
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 51
| +11 krogov
| 
|-
! 7
| 9
|  »Antonio«
| Privatnik
| Maserati 26
| 51
| +11 krogov
| 
|-
! 8
| 6
|  Jean Delorme
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 50
| +12 krogov
| 
|-
! 9
| 11
|  »Ivernel«   Robert Gauthier
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 50
| +12 krogov
| 
|-
! 10
| 2
|  »Mlle Helle-Nice«   Marcel Mongin
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 50
| +12 krogov
| 
|-
! Ods
| 3
|  Charles Druck
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 26
| Vzmetenje
| 
|-
! Ods
| 16
|  Jean Gaupillat   Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 26
| Sklopka
| 2
|-
! Ods
| 24
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 26
| 
| 7
|-
! Ods
| 27
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Maserati 26M
| 
| 
| 9
|-
! Ods
| 26
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 10
| Ogenj
| 1
|-
! Ods
| 5
|  »Leygonie«
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 7
| 
| 
|-
! Ods
| 20
|  Max Fourny
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 7
| 
| 3
|-
! Ods
| 8
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar
| 7
| 
|
|-
! Ods
| 15
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 0
| Zadnje vpetje
| 6
|}

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932